Green and Beautiful EP es el tercer lanzamiento y segundo EP de October Sky. Esté lanzamiento fue oferta de edición limitada el 21 de septiembre de 2010 en Cafe Campus en Montreal, Quebec, tan sólo 500 copias físicas estuvieron fabricadas.

Las 5 pistas de estudio del EP estuvieron grabadas, producidas y mezcladas por Brian Moncarz en Rattlebox Estudios, y masterizadas por João Carvalho en João Carvalho Mastering, ambos localizados en Toronto, Ontario. Las pistas en vivo estuvieron grabadas en Teatro Le Nacional en Montreal, Quebec el 28 de noviembre de 2009. El EP también presenta un baile remix de «Hell Isn't My Home», la pista de título y segundo solo del álbum debut de October Sky Hell Isn't My Home, por amigo DJ Nota. El diseño gráfico estuvo hecho por la banda, y todas las fotografías estuvieron tomadas, conceptualizadas y estilizadas por Alexandra Jacques.

Lista de canciones

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Álbumes de Canadá de 2010
Álbumes de October Sky